Мі́хан () — ірландське і англійське прізвище.

Відомі носії 

  () — американський професіональний гравець у покер.
 Джон Міхан (; 1890-1954) — канадський сценарист.
 Елізабет Міхан (; 1894-1967) — британський сценарист.
  (; 1943–2005) — ірландський музикант.